Le championnat du Royaume-Uni de snooker 1978 est la deuxième édition de ce tournoi de snooker professionnel appartenant à la catégorie classée. Il s'est déroulé au Guild Hall de Preston en Angleterre entre le  et le . Le finaliste de l'édition précédente, Doug Mountjoy, remporte cette édition face à David Taylor.

Résultats

Tour de qualification 
Ces matchs ont été disputés au meilleur des 17 manches.

Phase finale

Références 

Championnat du Royaume-Uni de snooker
Snooker en 1978
Sport en Angleterre en 1978